Żelazna ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Żelazna (Sadkowice)
 Żelazna (Skierniewice)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Żelazna (Chynów)
 Żelazna (Pilawa)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Żelazna (Dąbrowa) (Eisenau, Kreis Oppeln/Schlesien)
 Żelazna (Grodków) (Märzdorf, Kreis Grottkau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Żelazna (Choczewo) (Zelasen, 1938–1945 Hohenwaldheim, Kreis Lauenburg/Pommern)

Siehe auch:
 Żelazna Góra (Eisenberg, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen), Żelazna Nowa, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Żelazna Stara
 Nowa Żelazna, Ruda Żelazna, Stara Żelazna